Zidaru:
 Casa Ion Zidaru
 Marian Zidaru (born 1956, Balotești, Ilfov), un sculptor și pictor român
 Victoria Zidaru (born 1956, Liteni, Suceava), o sculptoriță și pictoriță română

Nume de familie românești